2 miejscowości w Polsce: 
 Olszewek – wieś w woj. mazowieckim, w pow. żyrardowskim, w gminie Mszczonów 
 Olszewek – wieś w woj. podlaskim, w pow. bielskim, w gminie Brańsk